Messier 22, kuglasti skup zviježđu Strijelca
 M22 Locust, američki tenk iz Drugog svjetskog rata
 M-22, tip tramvaja